Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 377 dans le monde.

 BR-377 au Brésil
 Route régionale 377 en Finlande
 Route nationale 377 en France